Journal of Molecular Recognition - научный реферируемый журнал.  Является официальным журналом Международного общества молекулярного распознавания (International Society for Molecular Recognition). 

Выпускается издательством John Wiley & Sons с 1988 года. Ежегодно издается шесть выпусков журнала, в которых публикуются оригинальные статьи по исследованию феномена молекулярного распознавания в биологии.

В настоящее время главным редактором журнала является Марк Регенмортель из École Supérieure de Biotechnologie de Strasbourg, Франция.

Общепринятая аббревиатура журнала J Mol Recogn, ISSN 0952-3499.

Импакт фактор 
Импакт фактор журнала в 2007 году составил 3,767. Журнал занимал 77 место из 263 в области биохимии и молекулярной биологии, и 13 место из 69 в категории биофизика.

Наиболее цитируемые статьи 
 Оригинальное исследование: «Reversible and irreversible immobilization of enzymes on Graphite Fibrils™», L. Dong, A. B. Fischer, M. Lu, M. T. Martin, D. Moy, D. Simpson 9(5-6):383-388 (1996). Цитирована 246 раз.
 Статья:, D. S. Goodsell, G. M. Morris, A. J. Olson 9(1):1-5 (1996). Процитирована 244 раза.
 Статья: «Improving biosensor analysis», D. G. Myszka 12(5)279-284 (1999). Процитирована 182 раз.
 Статья: «Isothermal titration calorimetry and differential scanning calorimetry as complementary tools to investigate the energetics of biomolecular recognition», I. Jelesarov, H. R. Bosshard 12(1):3-18 (1999). Процитирован 163 раза.

Индексирование 
Journal of Molecular Recognition индексируется следующими сервисами:
 Chemical Abstracts Service SciFinder (American Chemical Society, Американское химическое общество)
 BIOBASE (Elsevier)
 Biochemistry & Biophysics Citation Index™ (Thomson ISI)
 Biological Abstracts® (Thomson ISI)
 BIOSIS Previews® (Thomson ISI)
 CAB Abstracts® (CABI)
 Chemical Abstracts Service/SciFinder (ACS)
 ChemWeb (ChemIndustry.com)
 Current Awareness in Biological Sciences (Elsevier)
 Current Contents®/Life Sciences (Thomson ISI)
 Index Medicus/MEDLINE (NLM)
 Journal Citation Reports/Science Edition (Thomson ISI)
 Science Citation Index Expanded™ (Thomson ISI)
 Science Citation Index® (Thomson ISI)
 SCOPUS (Elsevier)
 Web of Science® (Thomson ISI)

Примечания

Ссылки 
 Информация о журнале

Биологические журналы
Химические журналы